Роберто Трасоррас Гайосо (, род. 28 февраля 1981) — испанский футболист.

Биография 
Родился в Рабаде, Луго, Испания. Трасоррас закончил своё футбольное образование в ФК «Барселона», сыграв одну игру за первую команду 6 октября 2001 года против «Депортиво Ла-Корунья». В 2003 летом он перебрался в «Реал».

В сезоне 2005/06 Трасоррас присоединился к «Нумансии», появляясь на поле в свой единственный сезон в клубе очень редко — меньше чем в трети игр. Затем перешёл в «Лас-Пальмас», окончательно утвердившись в профессиональном футболе.

Трасоррас в июле 2008 года подписал пятилетний контракт с «Сельтой», во втором дивизионе. В сезоне 2009/2010 он забил 9 голов в 38 матчах.

11 августа 2011 года, после расторжения контракта с «Сельтой», Трасоррас подписал контракт с «Райо Вальекано».

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Rayo Vallecano official profile 
 BDFutbol profile
 Futbolme profile 
 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Нумансия»
Игроки ФК «Лас-Пальмас»
Игроки ФК «Сельта»
Игроки ФК «Райо Вальекано»